Квадво Поку (): Поку, Квадво (род. 1985) — ганский футболист.
 Поку, Квадво (род. 1992) — ганский футболист.